Бра́тство Сату́рна (, FS, ФС) — германский оккультный орден, основанный Евгением Гроше в 1928 году. Братство не преследует конкретных политических или экономических целей, но при этом члены ордена стоят на позициях прогрессивизма, свободы личности, терпимости и братства. На данный момент ложи ордена существуют в Германии, Австрии и Швейцарии.

История 

После смерти Теодора Ройсса Алистер Кроули стал «внешним главной» (О. Н. О.) О. Т. О. Это привело к расколу внутри организации и организации Fraternitas Saturni. Эта новая группа не принимала учение телемитов и безусловную власть Кроули. Они все еще считали его авторитетным учителем и продолжали поддерживать с ним контакт.

В 1936 году деятельность FS была запрещена нацистским руководством, её лидеры были вынуждены эмигрировать. После окончания войны деятельность была возобновлена в полном объеме.

Гроше около года находился в заключении из-за своих симпатий к социалистам. В конце войны он вступил в компартию Германии в советской оккупационной зоне.

В 1957 году ложи братства действовали в Гамбурге и Штутгарте, а великая ложа находилась в Берлине. К моменту смерти Гроше (1964) Братство Сатурна было самым крупным оккультным орденом Германии. Однако после смерти лидера в рядах организации начались споры за место великого магистра.

Наиболее важными градусами инициационной системы ордена были «Gradus Mercurii», «Gradus Solis» и «Gradus Pentalphae», градус пятиконечной звезды или пентаграммы.

Система градусов была изменена вскоре после смерти Гроше. Изначально, исключая неофитов (кандидатов в орден) и великого магистра (это была, скорее, должность, а не градус), было всего десять градусов посвящения. Высшая степень называлась «Magister Aquarii», затем следовал «Gradus Pentalphae», «Gradus Solis» (мастер), «Gradus Mercurii». После реформы градусов стало 33, и «Gradus Mercurii» стал 8°, «Gradus Solis» 12°, а «Gradus Pentalphae» 18°.

В 1957 году Братство Сатурна стало легальной организацией, зарегистрированной как «Fraternitas Saturni, eingetragener Verein». В 1979 году многие мастера покинули Братство и организовали Ordo Saturni, остальные члены FSeV продолжили деятельность под названием «Fraternitas Saturni», несмотря на то, что в этой новой организации не осталось мастеров высоких степеней посвящения.

В 1993 году один из новых мастеров организовал новый сатурнианский орден Communitas Saturni. Еще одна ложа (великая ложа «Грегор А. Грегориус») открылась в южной Германии в 1990-е годы, но после периода конфронтации влилась в FS.

Примечания

Литература 
 Haack F.-W. Die Fraternitas Saturni (FS) als Beispiel für einen arkan-mystogenen Geheimorden des 20. Jahrhunderts. (Hiram-Edition 1. Arbeitsgemeinschaft für Religions- und Weltanschauungsfragen 1977) .

Ссылки 
Братство Сатурна в Германии 

Оккультизм
Тайные общества